Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2012 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 12 по 18 марта 2012 года в Софии, Болгария. Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2013 года. Команда, занявшая последнее место, перешла в группу B.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — две из Европы, по одной из Азии, Африки, Северной Америки и Океании. Сборные Новой Зеландии и Бельгии пришли из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей группы А третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2012 года.

Главные судьи
  Андрей Сачук
  Дин Смит
  Убинь Лю
  Хидэки Ямаути

Линейные судьи
  Серджио Биек
  Ян Черне
  Балаж Ковач
  Лучезар Стоянов
  Цветко Стоянов
  Давид Щирнер
  Марко Зибрет

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Ричард Альбрехт
 Защитник:  Каху Джойс
 Нападающий:  Майкл ван Эгдом

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Йорен де Смет
  Мартин Николов
  Мигель Колас
  Жак Бота
  Фрейзер Эллис
  Чинь Куан

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Ю*3
Третий
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Международные спортивные соревнования в Софии
Хоккей